Владимир Павлович Симагин (21 июня 1919, Москва — 25 сентября 1968, Кисловодск) — советский шахматист, гроссмейстер (1962). Тренер А. Котова (1950) и В. Смыслова (1953). Шахматный теоретик и журналист.
Двукратный чемпион Москвы (1947, 1959). Чемпион СССР в игре по переписке (1963/1964).

«Характер… был у него решительным, а шахматный талант — незаурядным и оригинальным» (М. Ботвинник). В практической игре и анализах Симагин находил оригинальные комбинационные решения, экспериментировал, что нередко негативно отражалось на его спортивных результатах. В ряде дебютов (славянская, голландская защиты, защита Грюнфельда) имя Симагина носят разработанные им системы. В 1968—1973 проводились командные первенства отраслевых советов города Москвы памяти Симагина.

Биография 
Первых успехов добился в московских юношеских соревнованиях, в 1940 сыграл во всесоюзном турнире кандидатов в мастера. Жил в Москве, многократно играл в чемпионатах города, трижды был чемпионом. Участвовал в 7 чемпионатах СССР, но высоких мест не занимал. В 1950-е годы был тренером Александра Котова и Василия Смыслова. Автор ряда дебютных систем в славянской и голландской защите, защите Грюнфельда. Имя Симагина носит дебют 1. b2-b3.

Скоропостижно скончался во время международного турнира в Кисловодске, проиграв накануне последнюю в своей жизни партию.

Основные спортивные результаты

Соревнования по переписке

Книги 
 Лучшие партии. Москва : Физкультура и спорт, 1963. 112 с.

Статьи 
 XXIII шахматный чемпионат СССР // Шахматы за 1956 год : Сборник. М., 1958. С. 3—60.

Примечания

Литература 
 Владимир Симагин. Москва : Физкультура и спорт, 1981. 176 с.
 
 
 
 Чистяков А. Талантливый скептик. // «64 — Шахматное обозрение». — 1989. — № 17. — С. 26—27.
 Попов М. Неизведанный Симагин. // «64 — Шахматное обозрение». — 2019. — № 6. — С. 70—75.

Ссылки 

 Фрагменты из книги: «Владимир Симагин. Сост. С. Б. Воронков» (1981) 

Шахматисты СССР
Шахматные теоретики
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Чемпионы Москвы по шахматам